CSN může být:

 CSN (album) – album skupiny Crosby, Stills & Nash z roku 1977
 Companhia Siderúrgica Nacional
 College of Southern Nevada

Externí odkazy